Manuel Rivas (actor) (segle XVIII), casat amb l'actriu María Ladvenant
 Manuel Rivas Barros (La Corunya, 1957), escriptor i periodista
 Manuel Rivas Pastor (Jaén, 1960), Gran Mestre d'escacs
 Manuel Rivas anarcosindicalista sevillà, secretari general de la CNT el 1932-1933